

Relações internacionais 
 Linha Azul (Líbano) — demarcação de fronteira entre Líbano e Israel

Transportes 
 Linha Azul ou Linha 1 do Metrô de São Paulo — linha do Metrô de São Paulo
 Linha Azul (Metropolitano de Lisboa) — linha do Metropolitano de Lisboa
 Linha A (Metro do Porto) — linha do Metro do Porto
 Linha Azul (Metro de Chicago) — linha do Metro de Chicago
 Linha Azul (Metro de Boston) — linha do Metro de Boston
 Linha Azul (Rio de Janeiro) — linha do Plano Doxiadis
 Linha Azul (Salvador) — corredor viário de Salvador

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos